Ашир оглы Хаджи (1914 год, село Шахман, Красноводский уезд, Закаспийская область, Туркестанский край, Российская империя — неизвестно, Туркменская ССР) — бурильщик конторы разведочного бурения № 2 треста «Туркменбурнефть» объединения «Туркменнефть», Герой Социалистического Труда (23.05.1966).

Биография 
Родился в 1914 году в селе Шахман Красноводского уезда.

С 1939 г. и до выхода на пенсию работал в организации, которая сначала называлась трестом «Туркменнефть», а затем трестом «Туркменбурнефть» объединения «Туркменнефть»: буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик конторы разведочного бурения № 2.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№ 12195).

Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть».

Источники 
 Профессионалы нефтегазовой отрасли. Книга 3. М.: ЗАО "Издательство «Нефтяное хозяйство», 2005. — 496 с.
 фото — в книге «Быт и культура рабочих Туркменистана». Шихберды Аннаклычев, Илым, 1969 — Всего страниц: 479

Ссылки 
 
 Хаджи Ашир оглы (р. 1914)